Саня Мірза і Анастасія Родіонова були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.
Кіміко Дате і Кейсі Деллаква виграли титул, у фіналі перемігши пару Акгуль Аманмурадова і Олександра Панова з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

PTT Pattaya Open, парний розряд
2013